Вело́зу () — португальская фамилия. Известные носители:
 Велозу, Аурелиану (1924—2019) — португальский политик.
 Велозу, Жасинту (род. 1937) — мозамбикский политик.
 Велозу, Жозе Мариану да Консейсан (1742—1811) — бразильский ботаник.
 Велозу, Каэтану (род. 1942) — бразильский автор-исполнитель и гитарист.
 Велозу, Леонарду Энрике (род. 1987) — бразильский футболист.
 Велозу, Липе (род. 1997) — бразильский футболист.
 Велозу, Мигел (род. 1986) — португальский футболист.
 Велозу, Руй (род. 1957) — португальский музыкант.
 Пиреш Велозу, Антониу (1926—2014) — португальский военачальник и политический деятель, командующий Северным военным округом, член Революционного совета.